Дортмунд 2011 — 39-й международный шахматный турнир, проходивший в Дортмунде с 21 по 31 июля.

 Категория: 20-я (средний рейтинг: 2731).
 Контроль: 100 минут на 40 ходов, потом 50 минут на 20 ходов и 15 минут до конца парии. За каждый сделанный ход игроку добавляется 30 секунд.

Участники 

¹) рейтинги даны на июль 2011 года

Движение по турам

Таблица

Ссылки 
 Официальная страница турнира
 Дортмунд 2011 на сайте chess.co.uk 

Июль 2011 года
Дортмунд (шахматный турнир)
2011 год в шахматах